Кирчів Богдан Олексійович (1856—1900) — священик УГКЦ, український письменник, поет, громадський і політичний діяч.
 Кирчів Констянтин Олексійович (1865—1937) — український громадський і культурний діяч в США.
 Кирчів Павло Олексійович (1862—1916) — український письменник, педагог, громадський і культурний діяч.
 Кирчів Роман Богданович (1892—1968) — український актор.
 Кирчів Роман Федорович (1930—2018) — доктор філологічних наук, професор, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.
 Кирчів Галина Іванівна (1937—2011) — хімік, кандидат хімічних наук.

Українські прізвища
Прізвища на -ів